Dans la mythologie grecque, ce nom peut désigner :
 Adraste fils de Talaos, roi d'Argos, un des Sept contre Thèbes ;
 Adraste fils de Polynice, petit-fils de Adraste fils de Talaos ;
 Adraste fils de Mérops, un des meneurs troyens de la guerre de Troie ;
 Adraste fils de Gordias et petit-fils de Midas, exilé pour avoir tué son frère Agathon, et qui plus tard tua accidentellement Atys.
 Adraste père d'Eurydice, la femme d'Ilos.
 Adraste d'Aphrodisie, un péripatéticien du  qui a laissé des commentaires estimés sur Aristote.

Sources